Bernard Morel peut désigner :

 Bernard Morel (1925-), escrimeur français ;
 Bernard Morel (1946-2021), économiste, homme politique et universitaire français.

Notes et références